Ribas puede referirse a los siguientes lugares:

 Estado Ribas, antiguo estado federado venezolano.
Ribas (Acevedo), parroquia venezolana del Municipio Acevedo en el Estado Miranda.
Ribas (Celorico de Basto), freguesia portuguesa del concelho de Celorico de Basto.
Ribas (Zamora), localidad española del municipio de Viñas, provincia de Zamora.
Ribas de Campos, municipio español de la provincia de Palencia.
Ribas de Freser, municipio español de la provincia de Gerona.
Ribas de la Valduerna, localidad española del municipio de Palacios de la Valduerna, provincia de León.
Ribas de Miño (Lugo), parroquia española del municipio y provincia de Lugo.
Ribas de Miño (Páramo), parroquia española del municipio de Páramo, provincia de Lugo.
Ribas del Sil, municipio español de la provincia de Lugo.
Ribas del Sil, parroquia de dicho municipio.
Ribas del Sil (Nogueira de Ramuín), parroquia española del municipio de Nogueira de Ramuín, provincia de Orense.
Ribas do Rio Pardo,municipio brasileño ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul.
 Ribas Pequeñas, parroquia española del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
 Ribasaltas, parroquia española del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
San Esteban de Ribas de Miño, parroquia española del municipio de Saviñao, provincia de Lugo.
 San Facundo de Ribas de Miño, parroquia española del municipio de Paradela, provincia de Lugo.
 San Vitoiro de Ribas de Miño, parroquia española del municipio de Saviñao, provincia de Lugo.
 Ribas (Bande) lugar de la parroquia de Calvos, del municipio de Bande, en la provincia de Orense.